Jaera är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1943. Jaera ingår i familjen Janiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Jaera